Пудар — фамилия.

 Пудар, Велибор (род. 1964) — югославский и боснийский футболист и футбольный тренер.
 Пудар, Иван (род. 1961) — югославский и хорватский футболист и футбольный тренер.
 Пудар, Лана (род. 2006) — боснийская пловчиха.